Lindner je priimek več osebnosti:
 Bob Lindner (*1962), avstralski igralec rugbyja.
 Carl Lindner mlajši (1919—2011), ameriški poslovnež
 Christian Lindner (*1979), nemški politik.
 Dieter Lindner (*1937), nemški atlet, hitra hoja.
 Dieter Lindner (*1939), nemški nogometaš.
 Dörte Lindner (*1974), nemška skakalka v vodo.
 Eugen Lindner (1858—1915), nemški skladatelj.
 Erwin Lindner (1888—1988), nemški entomolog.
 Franc Lindner, mariborski župan (1802).
 Gerhard Lindner (*1929), nemški politik.
 Henri-Georges Lindner (1886—1972), francoski general.
 Ignaz Lindner (1777—1835), avstrijski matematik in častnik.
 Johann Lindner (*1959), avstrijski atlet (met kladiva) in voznik boba
 Johann Gotthelf Lindner (1729—1776), nemški pesnik in estet.
 Johann Gottlieb Lindner (1726—1811), nemški zgodovinar in pisec.
 Johann Traugott Lindner (1777—1856), nemški pravnik in kronist.
 Kathrin Lindner (*1976), nemška filmska igralka.
 Patrick Lindner (*1960), nemški pevec.
 Peter Lindner, nemški avtomobilistični dirkač.
 Richard Lindner (1901—1978), nemško-ameriški slikar.
 Simone Lindner

 Lindner
 Lintner
 Lindtner

Glej tudi 

 priimek Lindtner
 priimek Lintner
priimek Lindau
priimek Lindič
 priimek Linhart

nemški priimki
bavarski priimki